Кубок Казахстана по футболу 2017 года — 26-й розыгрыш национального Кубка, в котором вновь принял участие 21 клуб.

Предварительный раунд турнира стартовал 28 марта. Финальный матч прошёл 14 октября 2017 года на Центральном стадионе города Актобе. Победитель Кубка получил право выступления в Лиге Европы-2018/19.

Участники

Расписание 
Расписание Кубка Казахстана-2017:
 Предварительный раунд — 28 марта-6 апреля 2017 года
 1/8 финала — 19 апреля 2017 года
 1/4 финала — 10 мая 2017 года
 1/2 финала — 24 мая-21 июня 2017 года
 Финал — 14 октября 2017 года

Предварительный раунд

Группа «А»

Группа «B»

Группа «С»

Турнирная сетка

1/8 финала 
Жеребьёвка прошла 7 апреля. Матчи 1/8 финала состоялись 19 апреля. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/4 финала 
Жеребьёвка прошла 21 апреля. Матчи 1/4 финала состоялись 10 мая. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/2 финала 
Жеребьёвка прошла 12 мая. Матчи 1/2 финала состоялись 24 мая и 21 июня. Победители на данной стадии определялись по результатам двух матчей.

По сумме двух матчей со счётом 3:1 в финал прошёл «Кайрат» (Алма-Ата)

По сумме двух матчей со счётом 3:1 в финал прошёл «Атырау»

Финал 

Жеребьёвка номинального хозяина поля состоялась 12 мая одновременно с жеребьёвкой полуфинальных пар.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Казахстана на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана
 Кубок Казахстана на официальном сайте федерации футбола Казахстана

Футбол в Казахстане в 2017 году
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017